El Torneig de Quebec 2014, oficialment conegut com a Coupe Banque Nationale 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista de moqueta que pertany als International tournaments de la WTA. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 14 de setembre de 2014 al PEPS Sport Complex de la Ciutat del Quebec, Quebec, Canadà.

La tennista croata Mirjana Lučić-Baroni va guanyar el tercer títol individual de la seva carrera, més de 16 anys després de l'anterior l'any 1998, fet que es converteix en la major distància entre títols per una mateix tennista. Per arrodonir la fita, també es va imposar en la final de dobles aconseguint el doblet. Casualment, en el seu darrer títol individual també va disputar la final de dobles però en aquella ocasió no va poder fer el doblet.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  

2014
WTA Tour 2014